Koma može značiti:

 koma, u medicini, je potpuni gubitak svijesti, stanje duboke nesvjestice iz kojega bolesnika nije moguće probuditi nikakvim podražajima;
 koma (astronomija) u astronomiji, magličasti je ovoj kometske jezgre koji zajedno s jezgrom tvori glavu kometa;
 koma (optika), u optici, je pogreška (optička aberacija) pri stvaranju slike predmeta. Slika točkastoga predmeta koji ne leži na optičkoj osi sustava optičkih leća poprima oblik kometa;
 Koma (1978), film;
 Koma (adamavanski jezik), jezik iz Nigerije.
 Usporedi s kom.